Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени на 25 ярдов среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 11 июля. Приняли участие 22 спортсмена из пяти стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований